Поло́м — топоним.

Населённый пункт 
 Белоруссия
 Полом — посёлок в Полесском сельсовете Чечерского района Гомельской области.
 Босния и Герцеговина
 Полом — село в общине Братунац Республики Сербской.
 Россия
 Полом — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Полом — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Полом — село в Белохолуницком районе Кировской области.
 Полом — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Полом — село в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Полом — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Полом — деревня в Татауровском сельском поселении Нолинского района Кировской области.
 Полом — деревня в Шварихинском сельском поселении Нолинского района Кировской области.
 Полом — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Полом — село в Фалёнском районе Кировской области.
 Полом — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Полом — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Полом — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Полом — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Полом — деревня в Добросельском сельском поселении Монастырщинского района Смоленской области.
 Полом — деревня в Татарском сельском поселении Монастырщинского района Смоленской области.
 Полом — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
 Полом — село в Кезском районе Удмуртии.
 Полом — деревня в Красногорском районе Удмуртии.
 Сербия
 Полом — село в общине Владичин-Хан.
 Полом — село в общине Горни-Милановац.
 Полом — село в общине Сурдулица.
 Чехия
 Полом — село в районе Пршеров Оломоуцкого края.
 Полом — село в районе Рихнов-над-Кнежноу Краловеградецкого края.

Река 
 Полом — река бассейна Вятки.

См. также 
 
 Поломская культура